Ephemeroporus är ett släkte av kräftdjur. Ephemeroporus ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Ephemeroporus